Кольчугіно () — назва населених пунктів у Росії:
 
 Кольчугіно — місто у Владимирській області.
 Кольчугіно — село в Угранському районі Смоленської області.
 Кольчугіно — назва міста Ленінськ-Кузнецький до 1922 року.
Станція
 Кольчугіно — станція одноколійної неелектрофікованої лінії Бєльково-Іваново Північної залізниці в місті Кольчугіно.

Див. також 
 Кольчугине — село в Сімферопольському районі Криму.